Borba (Portugal), een gemeente in Portugal
 Borba (Amazonas), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Amazonas
 Borba (krant), een krant die in de Servische hoofdstad Belgrado wordt uitgegeven